{{нихонго|Группа сил специального назначения Японии|特殊作戦群|токусюсакусэнгун}} — контртеррористический отряд сухопутных сил самообороны Японии, образованный Управлением национальной обороны с целью обеспечения антитеррористической безопасности и предотвращения партизанской войны на территории Японии, а также проведения военных операций против партизан или вражеских диверсантов (как это делает ). Штабом служит гарнизон Нарасино в центральном городе Фунабаси, где базируется и . Ранее группа называлась Группой специальных операций.

Группа сил специального назначения считается японским аналогом американского отряда «Дельта» в связи со своей специализированной ролью в Сухопутных силах самообороны Японии; более того, военнослужащие отряда «Дельта» оказали Сухопутным силам помощь при образовании Группы. Гражданским аналогом Группы является Специальная штурмовая команда из Национального полицейского агентства Японии.

История 
В 1998 году Управление национальной обороны Японии предложило создать подразделение по борьбе против терроризма в составе Сухопутных сил самообороны Японии, куда вошли бы лучшие солдаты , обученные инструкторами «Дельты». Два взвода были выведены из бригады как основа будущего подразделения: взводы G (формирование) и S (исследовательский).

В 2003 году был завершён процесс образования отряда после трёх лет обучения. Структура Группы основана на структуре «Дельты» и «Зелёных беретов». 27 марта 2004 года Управление национальной безопасности официально включило Группу специальных операций в Сухопутные силы самообороны как антитеррористическое подразделение. В 2005 году четыре оперативника Группы были направлены в Ирак для охраны командира японского контингента в Ираке.

28 марта 2007 года Группа объединилась с ,  и 101-м охранным отрядом в .

С 26 марта 2008 года называется Группой сил специального назначения. 18 января 2018 года оперативники провели показательные учения в присутствии премьер-министров Австралии и Японии.

Структура 
 Командир (полковник)
 Офицеры (подполковники)
 Штаб
 1-й отдел (общие вопросы)
 2-й отдел (разведка)
 3-й отдел (планирование)
 4-й отдел (поддержка)
 Управление штабом (три майора)
 1-я рота
 Штаб роты
 1-й взвод (десантирование с большой высоты)
 Отделения и группы (штурмовые, снайперские)
 2-й взвод (действия на море)
 3-й взвод (действия в горах)
 4-й взвод (в городских условиях)
 2-я рота
 3-я рота
 Учебная часть

Взводы находятся под командованием лейтенантов, роты — под командованием майоров. Штабные рота и взводы под её командованием также разбросаны по 2-й и 3-й ротам группы.

Обучение 
Потенциальные рекруты выбираются из числа рейнджеров, особенно из . Отсюда все военнослужащие группы являются опытными десантниками. Дополнительное обучение по специальности 1-й взвод проходит под руководством инструкторов этой бригады, а 2-й взвод — под руководством инструкторов морских сил самообороны. Обучение проводится в Нарасино, где также бойцы учатся рукопашному бою.

С целью обеспечения конфиденциальности и безопасности личного состава лица бойцов всегда скрыты балаклавами и без разрешения командиров никто не имеет права разглашать персональные данные бойцов. Определённые зоны лагеря в Нарасино закрыты для посторонних лиц без наличия соответствующего разрешения.

Оружие

Автоматы 
 Colt M4A1 SOPMOD Block I: гранатомёты типа M203, глушители типа QDSS-NT4
 Тип 89
 HK G36
 HK416
 HK417
 FN SCAR

Пистолеты-пулемёты 
 HK MP5SD6
 HK MP7
 
 FN P90

Пистолеты 
 HK USP

Снайперские винтовки 
 Remington M24
 Barrett M82

Прочее 
 ПЗРК Тип 91 «Кэйко»
 
 Гранатомёт Howa 84RR
 Ручные гранаты

Техника 
Группа сил специальных операций пользуется бронеавтомобилями типа  и джипами Toyota Mega Cruiser для перевозки и разведки. В плане мобильности им помогает , способная перебросить их на самолётах C-130 Hercules.

В культуре 
 В аниме-сериале «Врата: там бьются наши воины», созданном по мотивам манги «Gate», в нескольких эпизодах задействованы шесть оперативников Группы сил специального назначения, участвующие в боях против международных контингентов, бандитского подполья и Империи — антагонистов сериала.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Министерства обороны Японии 

Силы самообороны Японии
Воинские части и формирования, созданные в 2004 году
Формирования специального назначения Японии